Het seizoen 2010/2011 in de Superligaen, de hoogste voetbalcompetitie in Denemarken, ging van start op 17 juli 2010 en werd beëindigd op 29 mei 2011. FC Kopenhagen was de titelverdediger en stelde de titel opnieuw veilig door op 21 april 2011 voor de negende keer landskampioen te worden. Nieuwkomers waren AC Horsens en Lyngby BK. Beide clubs wisten zich te handhaven op het hoogste niveau.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#ACE1AF;"
|  || FC Kopenhagen
||33
||25
||6
||2
||77
||29
||+48
||81|-style="background:#97DEFF;"
|2
|Odense BK
||33
||16
||7
||10
||55
||41
||+14
||55|-style="background:#97DEFF;"
|3
|Brøndby IF
||33
||13
||12
||8
||52
||39
||+13
||51|-
|4
|FC Midtjylland
||33
||13
||10
||10
||50
||42
||+8
||49|-
|5
|Silkeborg IF
||33
||10
||13
||10
||43
||49
||–6
||43|-
|6
|FC Nordsjælland
||33
||10
||9
||14
||38
||50
||–12
||39|-
|7
|SønderjyskE
||33
||11
||6
||16
||32
||46
||–14
||39|-
|8
|Lyngby BK
||33
||10
||8
||15
||42
||52
||–10
||38|-
|9
|AC Horsens
||33
||9
||10
||14
||29
||40
||–11
||37|-
|10
|Aalborg BK
||33
||8
||11
||14
||38
||48
||–10
||35|-style="background:#FFCCCC;"
|11
| Randers FC
||33
||6
||16
||11
||41
||48
||–7
||34|-style="background:#FFCCCC;"
|12
| Esbjerg fB
||33
||7
||12
||14
||36
||49
||–13
||33'|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2010
Deens voetbalelftal in 2011
Deense voetbalbeker 2010/11

Competitievoetbal 2010/11
2011